Гейрфюгласкер (, ) — название ряда островов и шхер в Исландии, в том числе:
 Гейрфюгласкер — исчезнувший остров на западе Исландии, возле берегов Рейкьянеса.
 Гейрфюгласкер — небольшой остров на юге Исландии, в архипелаге Вестманнаэйяр.
 Гейрфюгласкер — шхера на западе Исландии, возле берегов Рейкьянеса.

Примечания